Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2014 (Дивізіон І) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Пршеров (Чехія) та Група В Вентспілс (Латвія) з 6 по 12 квітня 2014 року.

Група А

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Клара Песларова
 Найкращий захисник:  Сільє Холос
 Найкращий нападник:  Андреа Дален

Група В

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Евія Тетіна
 Найкращий захисник:  Доротті Медіаш
 Найкращий нападник:  Інес Гека-Мільоне

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Архів на сайті hockeyarchives  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2014 у хокеї з шайбою